Khilperic I de Burgúndia (? - vers 476/80), rei dels burgundis que hauria governat junt amb el seu germà Gondió 
 Khilperic II de Burgúndia, rei dels burgundis (? - 486) 
 Khilperic I (vers 539 -Chelles, 584), fill del rei franc Clotari I i d'Aragunda rei merovingi de Nèustria (561-84) 
 Khilperic II (vers 672 – 721), rei merovingi de Nèustria i Borgonya (715-21)
 Khilperic d'Aquitània, fill de Caribert II i breument fou rei d'Aquitània el 632